Р-92 — револьвер, разработанный в 1991—1992 годах в тульском КБ Приборостроения для вооружения отдельных категорий сотрудников МВД РФ, ведомственной охраны и сотрудников частных охранных и детективных агентств. Револьвер имеет небольшие размеры и массу, удобен для постоянного ношения, однако отличается неуклюжей компоновкой и распространения не получил (всего, в 1992—1996 гг. было выпущено около 3 000 шт. револьверов Р-92 и Р-92С).

Конструкция 
Ствол и барабан стальные, рамка изготовлена из алюминиевого сплава. Ударно-спусковой механизм — двойного действия, курковый, с гашеточным спуском. Схема перезаряжания — традиционная, с откидным влево барабаном. Спусковой крючок при нажатии не вращается на оси, а передвигается по пазам назад. Рукоятка фигурная из пластмассы, ствол и детали УСМ стальные.

Варианты и модификации 
Первоначально, для вооружения частных охранных структур, служб безопасности и инкассаторов выпускался револьвер Р-92С под патрон 9×18 мм ПМ (отличавшийся от Р-92 только маркировкой). Впоследствии, в связи с принятием в 1996 году Федерального закона «Об оружии» для частных охранных структур была разработана служебная модификация Р-92КС под патрон 9×17 мм К.

Кроме того, по заказу МВД РФ в начале 1990-х годов в тульском КБП были разработаны крупнокалиберные варианты Р-92 под ружейные патроны 32-го калибра с укороченной гильзой.
 Револьвер Р-93 «Удар» (под патрон 12,3×40 мм R с широкой номенклатурой боеприпасов) предназначался для вооружения отдельных категорий сотрудников милиции и военизированной охраны, но на вооружение принят не был и серийно не выпускался.
 Револьвер У-94C «Удар-С» (под «служебный» патрон 12,3х22 мм R) предназначался для вооружения частных охранных структур и служб безопасности. Сколько-нибудь широкого распространения этот револьвер не получил.
 Револьвер У-94ТС «Удар-Т» (под патрон 12,3×46 мм R) рассматривался как «тренировочное оружие» с возможностью стрельбы только пирожидкостным «тренировочным патроном» КП-32 с зарядом несмываемой краски или травматическим патроном РП-32 с резиновой пулей. Серийно не производился.

Гражданское оружие самообороны 
В 1990-е годы в очень небольшом количестве был выпущен газовый револьвер ГР-92 (под патрон 9х22 мм), разработанный на базе Р-92. Помимо газовых патронов с зарядом ирританта, для него были разработаны и предложены «тренировочные патроны» ПГ9х22У (снаряжëнные порошкообразным красителем ИПР-2).

В 2006 году на основе конструкции «Удар-Т» компанией «АКБС» был разработан травматический револьвер «Ратник» (под патрон 13×45 мм Т), который серийно выпускался на Заводе им. Дегтярева до 2009 года. Позднее появилась модификация «Ратник 410х45ТК» под патрон .410х45 мм Rubber. В отличие от «Удар-Т», рамка револьвера «Ратник» изготовлена не из стали, а из алюминиевого сплава.

Страны-эксплуатанты 
  — с 1999 года Р-92 находится на вооружении прокуратуры РФ в качестве оружия самозащиты для прокуроров и следователей. С 2002 года — на вооружении отдельных подразделений вневедомственной охраны МВД РФ. Некоторое количество револьверов было предоставлено МВД РФ в Судебный департамент — в качестве оружия личной защиты для судей всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов. По состоянию на август 2017 года, некоторое количество оставалось на вооружении сотрудников ФГУП «Охрана». Также является наградным оружием.
  — в августе 2002 года Р-92С был сертифицирован в качестве служебного оружия.

Музейные экспонаты 

 один Р-92 является экспонатом Тульского государственного музея оружия

Примечания

См. также 
 9-мм служебный револьвер Р-92С. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Р-92С.00.000 ТО — 1995 г. — 25 стр.
 Револьвер Р-92 // журнал "Солдат удачи" № 2 (53), февраль 1999. стр.24-25
 Револьвер Р-92 // журнал "Оружие", № 1, 2000. стр.48
 Михаил Дегтярёв. Феномен крупного калибра // журнал «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» № 1, 2007. стр.18-19
 М. Р. Попенкер. Револьвер Р-92 (Россия) // сайт «Современное стрелковое оружие мира»

Ссылки 
 Онлайн энциклопедия огнестрельного оружия: обзор револьвера Р-92
 R-92 / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах)

Револьверы России
Револьверы под патрон центрального воспламенения
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Оружие под патрон 9 × 17 мм
Продукция Конструкторского бюро приборостроения
Появились в 1991 году в России